Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1947 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie  (ISU), op 6 en 7 februari 1947 in het Stockholm Stadion in Stockholm. Er namen 27 schaatsers uit 8 landen aan deel.

Titelverdediger van de officieuze Europese titel in 1946 te Stockholm was de Zweed Göthe Hedlund. De laatste officiële titelhouder was de Let Alfons Bērziņš die de Europese titel in 1939 te Riga had veroverd. In de jaren 1940 tot en met 1945 werden er geen kampioenschappen gehouden vanwege de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 1936 tot en met 1948 mochten ook niet-Europeanen die lid waren van een Europese schaatsclub deelnemen.

Klassement 

1947
Langebaanschaatsen in 1947
Schaatsen in Zweden
Sportevenement in Stockholm
Schaatsen